Huaco peut désigner :
 Huaco, une ville d'Argentine ;
 Huaco, une femme de la mythologie inca ;
 huaco, un type de poterie.